Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit São Paulo 2001, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit São Paulo 2001, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2001, è stato vinto da Clarisa Fernández e Romina Ottoboni (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Miriam D'Agostini e Vanessa Menga (tds n. 1) con il punteggio di 6-1, 7-66.

Teste di Serie

  Miriam D'Agostini /  Vanessa Menga (finale)
  Clarisa Fernández /  Romina Ottoboni (campionesse)

  Adrienn Hegedűs /  Lucia Tallova (semifinali)
  Luciana Masante /  Daniela Olivera (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit São Paulo 2001